Wahlkreis 110 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 110
 Landtagswahlkreis 110